Meeke est un nom de famille anglais porté notamment par :
 Elizabeth Meeke, romancière britannique, 
 Brent Meeke, hockeyeur canadien,
 Kris Meeke, pilote de rallye.